Air Lintang (Muara Enim)
Air Lintang (Tempilang)  een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Barat (West-Banka) in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung) in Indonesië